Maraldi ist der Name von

 Giacomo Filippo Maraldi  (1665–1729; auch Jacques Philippe Maraldi und Jacopo Filippo Maraldi), französisch-italienischer Astronom und Mathematiker
 Giovanni Domenico Maraldi (1709–1788), Astronom; Neffe von Giacomo F. Maraldi

Maraldi steht für:
 Mons Maraldi, Mondkrater auf dem Erdmond
 Maraldi (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Erdmond
 Maraldi (Marskrater), Einschlagkrater auf dem Mars